Пётр Тере́щенко:
 Терещенко, Пётр Михайлович (1919—2004) — кавалер ордена Почётного Легиона.
 Терещенко, Пётр Петрович (род. 1941) — советский организатор кинопроизводства.